Flop steht für:
 Flop (Basketball), das Vortäuschen eines gegnerischen Foulspiels im Basketball
 Flop (Film), ein erfolgloser Film
 Flop (Lack), Änderung der koloristischen Eigenschaften eines Materials unter verschiedenen Betrachtungswinkeln
 im Marketing eine misslungene Markteinführung von Produkten/Dienstleistungen, siehe Produkteliminierung#Gründe
 Flop, kurz für den Fosbury-Flop, eine der Hochsprung #Techniken
 Flop, die ersten drei Gemeinschaftskarten beim Pokern, siehe Community Cards #Flop

FLOPS steht als Abkürzung für:
 Floating Point Operations Per Second, Geschwindigkeitsmaß für Computersysteme oder Prozessoren

Siehe auch:

 Vulcano di Fango Flop, unterseeischer Schlammvulkan
 Flipflop (Begriffsklärung)

Abkürzung